Die Libanesische Premier League 2015/16 war die 56. Spielzeit der höchsten libanesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt traten zwölf Mannschaften an. Titelverteidiger war al Ahed. Sie begann am 16. Oktober 2015 und endete am 19. Mai 2016.

Teilnehmer 

Tadamon Sur Club und al-Akhaa al-Ahli stiegen nach der Saison 2014/15 in die zweite Liga ab. Die neuen Aufsteiger sind al Egtmaaey Tripoli und Hekmeh FC. al Egtmaaey Tripoli kehrt nach nur einer Saison Zweitklassigkeit zurück. Hekmeh FC spielte letztmals in der Saison 2009/10 in der Premier League.

Abschlusstabelle 

|}

Statistiken

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Saison 2015/16 bei Soccerway.com
 Saison 2015/16 bei RSSSF.com

Einzelnachweise 

2015 16
Fußballsaison 2015/16